Александр Деев:
 Деев, Александр Павлович (1908—1945) ― советский лётчик-испытатель, капитан ВВС СССР.
 Деев, Александр Тимофеевич (1918—1992) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда.